Мара́нц — еврейская фамилия.

 Маранц, Берта Соломоновна (1907—1998) — советская пианистка и музыкальный педагог.
 Маранц, Моисей Шлёмович (Соломонович) (Маранс, 1902—1977) — американский скульптор.

См. также 
 «Мендель Маранц» — литературный персонаж и роман Д. Фридмана (а также пьеса В. Трахтенберга по мотивам этого романа).
 Маранцман, Владимир Георгиевич